La rue des Lavandières peut désigner :
 la rue des Lavandières-Sainte-Opportune dans le  de Paris ;
 la rue des Lavandières-Place-Maubert dans le  de Paris, aujourd'hui disparue.